Myzostoma carpenteri är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1884. Myzostoma carpenteri ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
carpenteri